Dusini ist der Familienname folgender Personen:

Arno Dusini (* 1962), italienischer Literaturwissenschaftler
Matthias Dusini (* 1967), österreichischer Kunstkritiker